BOP peut faire référence à :
 budget opérationnel de programme, prévu par la LOLF en comptabilité publique ;
 , un des sous-ensembles auxiliaires mécaniques et électriques d'un site de production en ingénierie industrielle ;
 Blow Out Preventer (en français, bloc obturateur de puits), un élément de sécurité sur les appareils de forage dans l'industrie pétrolière ;
 bit oriented protocol (en français, protocole orienté bit), en informatique ;
  ;
 Peso boliviano, selon la liste des codes des monnaies ;
  ou , une méthode de développement d'innovations sociales, qui entend partir des besoins de la population locale ;
 biologie des organismes et des populations ;
 Birds of Prey, le nom d'un groupement de justicières dans l'univers Detective Comics.
  (en français, Balance de performance), une réglementation du sport automobile visant à amener différents véhicules et/ou groupes motopropulseurs à un niveau de performance proche ou égal.
 Base of Polymer (en français base de polymère), une technologie de la société PLEP Europe destinée notamment à l'éclairage public.

Bop peut faire référence à :
 bop, aussi appelé bebop, un style de jazz élaboré vers le milieu des années 1940 ;
 bop, aussi appelé be-bop, une danse swing née à l'époque au jazz bebop.

Voir aussi